Almási Gábor (1911–1994) vajdasági magyar szobrász
 Almási Gábor (1923–1968) agrárökonómus, egyetemi tanár
 Almási Gábor (1943–) kajakozó
 Almási Gábor (1960–) fizikus, egyetemi tanár